Хуан Эрнандес: Эрнандес, Хуан Камило (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Эрнандес, Хуан Орландо (род. 1968) — государственный и политический деятель Гондураса, президент Национального конгресса Гондураса, президент Гондураса.

См. также 
 Эрнандес Сьерра, Хуан (род. 1969) — кубинский боксёр первой средней весовой категории.